Gleede ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Gleede (* 1977), deutscher Theologie- und Philosophiehistoriker
 Edmund Gleede (* 1944), deutscher Regisseur, Direktor (Schauspiel, Oper, Operette, Ballett) und Dramaturg